Araphura är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bird och David Malcolm Holdich 1984. Araphura ingår i familjen Tanaellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Araphura